Рональд Гордон Эренберг (; род. 20 апреля 1946) — американский экономист.

Бакалавр (1966) Нью-Йоркского университета; доктор философии (1970) Северо-Западного университета. Преподавал в университете Лойолы (1970-71), Массачусетском (1971-75) и Корнеллском (с 1975; профессор с 1977) университетах. Президент Общества экономики труда (2002).

Библиография 
 Эренберг Р.Дж., Смит Р.С. Современная экономика труда. Теория и государственная политика - М.:МГУ, 1996 - 800с. - ISBN 5-211-03607-7
 «Спрос на столичных и местных государственных служащих: экономический анализ» (The Demand for State and Local Government Employees: An Economic Analysis, 1972);
 «Рынки труда и интеграция национальной экономики» (Labor Markets and Integrating National Economies).

Примечания

Ссылки 
Страница Р.Эренберга на сайте Корнеллского университета 

Выпускники Северо-Западного университета
Преподаватели Университета Лойолы в Чикаго
Президенты Общества экономики труда